Brandner ist der Familienname folgender Personen:

 Adam Brandner von Wolfszahn (1857–1940), österreichischer Feldmarschalleutnant
 Alexander Brandner (* 1992), österreichischer Nordischer Kombinierer
 Alexandra Brandner, deutsche Theaterschneiderin, Gewandmeisterin und Kostümbildnerin
 Christoph Brandner (* 1975), österreichischer Eishockeyspieler
 Enzo Brandner (* 1967), österreichischer Kameramann
 Ernst Brandner (1921–2015), deutscher Musiker und Komponist
 Ferdinand Brandner (1903–1986), österreichischer Luftfahrtingenieur
 Gary Brandner (1933–2013), US-amerikanischer Phantastik-Schriftsteller
 Hans Brandner (* 1949), deutscher Rennrodler
 Johann Brandner (1902–1991), deutscher Politiker (CSU)
 Johann Brandner (NS-Funktionär) (1908–1947), österreichischer NS-Funktionär (Kreisleiter)
 Josef Brandner (1932–2010), deutscher Theologe und Priester
 Judith Brandner (* 1963), österreichische Journalistin und Publizistin

 Rainer Brandner (* 1944), österreichischer Geologe und Paläontologe
 Reinhard Brandner (* 1938), österreichischer Künstler
 Sarah Brandner (* 1988), deutsche Schauspielerin und Model
 Sebastian Brandner (* 1983), österreichischer Fußballspieler
 Stephan Brandner (* 1966), deutscher Politiker (AfD)
 Tobias Brandner (* 1965), Schweizer Pfarrer und Seelsorger
 Uwe Brandner (1941–2018), deutscher Filmregisseur, Drehbuchautor, Produzent, Komponist, Schauspieler und Schriftsteller
 Walter Brandner (Politiker) (1920–1998), deutscher Politiker (NPD)
 Walter Brandner (* 1941), österreichischer Manager und Ökonom
 Willi Brandner (1909–1944), sudetendeutscher SS-Brigadeführer, Generalmajor und Politiker

Brandner ist der Firmenname folgender Unternehmen:
 BBS Reisen (Brandner KG), Busunternehmen im AVV

Siehe auch:
 Der Brandner Kaspar, literarische Figur
 Die seltsame Geschichte des Brandner Kaspar, deutsche Tragikomödie von Josef von Báky (1949)
 Brantner
 Brandtner
 Brandner Schiffahrt